Стрейд (; , «улица») — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) у трассы . Население — 602 человека (по переписи 2002 года).

В деревне находятся руины монастыря с сохранившимися барельефами.

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо